Игры в Группе E на чемпионате мира 2014 года проходили с 15 по 25 июня 2014 года. Группа состояла из сборных Швейцарии, Эквадора, Франции и Гондураса.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группе F, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем Группы F.

Команды

Таблица 

Время указано местное (UTC-4 для Манауса, UTC-3 для остальных городов).

1 тур

Матч № 9. Швейцария — Эквадор

Матч № 10. Франция — Гондурас

2 тур

Матч № 25. Швейцария — Франция

Матч № 26. Гондурас — Эквадор

3 тур

Матч № 41. Гондурас — Швейцария

Матч № 42. Эквадор — Франция

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу 2014
 Информация о чемпионате мира на сайте ФИФА  
 Участники ЧМ-2014. Группа Е. Швейцария, Эквадор, Франция, Гондурас Публикация на сайте газеты «Аргументы и факты» от 30 мая 2014 года
 Группа E. Швейцария, Франция, Эквадор, Гондурас Публикация на сайте sports.ru от 1 июня 2014 года
 ЧМ-2014. Группа "Е": Швейцария, Эквадор, Франция, Гондурас Публикация на сайте газеты «Прессбол» от 6 июня 2014 года

Чемпионат мира по футболу 2014